Maria Cristina di Borbone-Spagna (1833-1902) – nobildonna spagnola, infanta di Spagna
 Maria Cristina di Borbone-Spagna (1911-1996) – nobildonna spagnola, infanta di Spagna